

Altro 
 6594 Tasman – asteroide della fascia principale scoperto nel 1987
 Ponte Tasman – ponte che attraversa il fiume Derwent nei pressi di Hobart in Tasmania

Automobilismo 
 Austin Tasman – autovettura a marchio Austin prodotta, dal 1970 al 1974, dalla British Leyland per il solo mercato australiano
 Morris Tasman – autovettura a marchio Morris prodotta, dal 1970 al 1974, dalla British Leyland, per il solo mercato neozelandese
 Formula Tasman – campionato automobilistico disputato dal 1964 al 1975 tra Australia e Nuova Zelanda

Geografia 
 Tasman – autorità unitaria della Nuova Zelanda
 Mar di Tasman – tratto di mare, parte dell'oceano Pacifico, situato tra l'Australia e la Nuova Zelanda
 Monte Tasman – montagna, seconda in termini di altezza, della Nuova Zelanda
 Municipalità di Tasman – una delle ventinove local government area della Tasmania
 Tasman Island – isola del Tasman Island Group collocata a sud-est dell'isola di Tasmania; fa altresì parte del Tasman National Park

Informatica 
 Tasman – motore di rendering sviluppato da Microsoft

Persone 
 Abel Tasman – navigatore, esploratore e cartografo olandese
 Barys Tasman – giornalista sportivo bielorusso
 Marc Tasman – artista intermediale statunitense
 William Tasman – oftalmologo statunitense

Sport 
 Tasman Rugby Union – organo di governo del rugby a 15 nelle regioni settentrionali dell'Isola del Sud della Nuova Zelanda

Trasporti 
 Tasman Cargo Airlines – compagnia aerea cargo con sede a Sydney, in Australia
 Tasman Empire Airways Limited – compagnia aerea con sede a Auckland, divenuta in seguito la compagnia di bandiera Air New Zealand